Markus Kankaanperä (né le  à Skellefteå en Suède) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club
En 1998, il commence sa carrière en senior avec le JYP Jyväskylä dans la SM-liiga. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 1999 dans la Ligue nationale de hockey par les Canucks de Vancouver en , en . Il remporte la  SM-liiga 2011 avec le HIFK.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1998-1999|| JYP Jyväskylä || SM-liiga || 50|| 0|| 2|| 2|| 85|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|1999-2000|| JYP Jyväskylä || SM-liiga || 47|| 0|| 5|| 5|| 87|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2000-2001|| JYP Jyväskylä || SM-liiga || 53|| 5|| 4|| 9|| 60|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2001-2002|| HPK Hämeenlinna || SM-liiga || 51|| 4|| 3|| 7|| 80|| 8|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
|2002-2003|| Jokerit Helsinki || SM-liiga || 52|| 1|| 4|| 5|| 94|| 10|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
|2003-2004|| Jokerit Helsinki || SM-liiga || 55|| 6|| 6|| 12|| 101|| 8|| 1|| 1|| 2|| 8
|-
|2004-2005|| Jokerit Helsinki || SM-liiga || 51|| 0|| 3|| 3|| 71|| 7|| 0|| 3|| 3|| 6
|-
|2005-2006|| Jokerit Helsinki || SM-liiga || 53|| 5|| 5|| 10|| 182|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2006-2007|| Jokerit Helsinki || SM-liiga || 49|| 9|| 7|| 16|| 136|| 10|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
|2007-2008 ||Brynäs IF || Elitserien || 45|| 2|| 4|| 6|| 114|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2008-2009 || HIFK || SM-liiga || 57|| 4|| 16|| 22|| 110|| 2|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
|2009-2010 || HIFK || SM-liiga || 55|| 2|| 12|| 14|| 137|| 6|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
|2010-2011 || HIFK || SM-liiga || 57|| 1|| 10|| 11|| 137|| 15|| 0|| 4|| 4|| 28
|-
|2011-2012 || HIFK || SM-liiga || 29|| 0|| 4|| 4|| 71|| 4|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
|2012-2013 || Tappara || SM-liiga || 58|| 4|| 12|| 16|| 166|| 15|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
|2013-2014 || Tappara || Liiga || 58 || 5 || 4 || 9 || 72 || 18 || 2 || 1 || 3 || 20
|-
|2014-2015 || Tappara || Liiga ||52 || 4|| 10|| 14||97 ||20 ||1 || 3||4 ||24
|-
|2015-2016 || Tappara || Liiga || 49 || 1 || 6 || 7 || 88 || 18 || 1 || 1 || 2 || 6
|-
|2016-2017 || Sport Vaasa || Liiga || 56|| 1|| 7|| 8|| 158|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2017-2018 || Sport Vaasa || Liiga ||17|| 1|| 2|| 3|| 33 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || HIFK || Liiga || 23|| 0|| 4|| 4|| 30|| 12|| 1|| 0|| 1|| 8
|-
|2018-2019 || HIFK || Liiga || 45|| 1|| 6|| 7|| 70|| 10|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
|2019-2020 || HIFK || Liiga || 6|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2019-2020 || Löwen Frankfurt || DEL2 || 6|| 0|| 3|| 3|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan="2"| 2020-2021|| JoKP || Mestis || 9|| 1|| 5|| 6|| 31|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HPK Hämeenlinna || Liiga || 30|| 1|| 0|| 1|| 50|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022|| Dundee Stars || EIHL || 30|| 1|| 5|| 6|| 57|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022|| HC Bolzano || ICE HL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0

Au niveau international 

| 1998 || align="left"| Championnat d'Europe junior || 6|| 0|| 1|| 1|| +2|| 8|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 1999 || align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 0|| 0|| 0|| -2|| 6|| align="left"| Cinquième place
|-
| 2000 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 0|| 2|| 2|| -5|| 8|| align="left"| Septième place

Références

Naissance en avril 1980
Naissance à Skellefteå
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du Brynäs IF
Joueur du HIFK
Joueur du Tappara
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Dundee Stars
Joueur du HC Bolzano